John Butts ist der Name folgender Personen:

* John Butts (Maler) (um 1727–1764), irischer Maler 
 John Butts (Musiker) (1941–1966), britischer Jazzschlagzeuger

Siehe auch:
 John Butt